Khailar kan syfta på följande platser:

Indien 

 Khailār, ort, Madhya Pradesh,

Kina 

 Hailar (ort i Kina), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar